Жюпиле Лига 1993/1994 — 91-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 7 августа 1993 года и закончился 15 мая 1994 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1993/1994
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 1993 году
Спорт в Бельгии в 1994 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1993/1994